Le sigle PHM, ou phm, est une abréviation pouvant désigner :

 l'Épître à Philémon, dans le Nouveau Testament
 le phimbi, une langue bantoue
 , le pronostic de défaillance, en maintenance  industrielle
 Paul-Henri Mathieu, joueur de tennis professionnel français,
 le code AITA de Boeblingen, en Allemagne
Pierre-Henri Menthéour (cyclisme)

Dans le domaine maritime 

 la classe d'Estienne d'Orves, ou Patrouilleur de Haute Mer, une classe d’avisos de la Marine française, reclassés en patrouilleurs ;
 la classe Pegasus ou , une classe d’hydroptères de l’US Navy ;
 le « Projet d'hélicoptère maritime » des Forces armées canadiennes.

Homonymie